Скородное — название населённых пунктов.

Белоруссия

Россия

См. также 
 1-е Скородное — деревня в Золотухинском районе Курской области
 2-е Скородное — деревня в Золотухинском районе Курской области